Голохвастово — название нескольких населённых пунктов:
 Голохвастово — деревня в Троицком административном округе Москвы (поселение Вороновское)
 Голохвастово — деревня в Троицком административном округе Москвы (поселение Новофёдоровское)
 Голохвастово — деревня в Орловском районе (Орловская область)
 Голохвастово — деревня в Тёпло-Огарёвском районе (Тульская область)